Wilhelm III Jasnowłosy (915-963) – książę Akwitanii 935-963, hrabia Owernii 950-963; hrabia Poitiers jako Wilhelm I
 Wilhelm III (ok. 970-1042) – markiz Montferratu 991-1042
 Wilhelm III (ok. 1086-1098) – król Sycylii 1194
 Wilhelm III de Dampierre (1226-1251) – pan Dampierre 1231-1246; hrabia Flandrii jako Wilhelm II
 Wilhelm III (1375-1435) – książę Bawarii-Monachium 1397-1435
 Wilhelm III Młodszy (1471-1500) – landgraf Górnej Hesji 1483-1500
 Wilhelm III Orański (1650-1702) – książę Oranii 1650-1702, stadhouder Zjednoczonych Prowincji Niderlandów 1672-1702, król Anglii i Irlandii 1689-1702; król Szkocji jako Wilhelm II
 Wilhelm III Holenderski (1817-1890) – król Holandii i wielki książę Luksemburga 1849-1890